Ståltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ståltjärnarna (Idre socken, Dalarna, 688836-133160), sjö i Älvdalens kommun,  (7,56 ha)
Ståltjärnarna (Idre socken, Dalarna, 688841-133095), sjö i Älvdalens kommun,  (23,7 ha)
Ståltjärnarna (Idre socken, Dalarna, 688919-133131), sjö i Älvdalens kommun,  (7,11 ha)
Ståltjärnen, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn